Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook es un álbum de 1958 por la cantante de jazz Ella Fitzgerald

Nominaciones 
Gracias a este álbum Fitzgerald estuvo nominado en la 1.ª Entrega de los Premios Grammy en la categorías Mejor actuación pop vocal femenina y Mejor actuación de Jazz individual.

Disco 1

Disco 2

Referencias 

Álbumes de Estados Unidos de 1958
Álbumes de Ella Fitzgerald
Álbumes en inglés